«Їх власна ліга» () — американська спортивна драма 1992 року режисера Пенні Маршалл, знята за сценарієм Лавелла Ґанца і Бабалу Мандела, написаним на основі оповідання Келлі Кенделі і Кім Вілсон про вигадані події у перші дні заснування Ліги жіночих бейсбольних команд США (), яка дійсно існувала з 1943 року.

Сюжет 
1988 року Дороті Гінсон прибуває на відкриття виставки, присвяченої Лізі жіночих бейсбольних команд США, у Залі бейсбольної слави, що пробуджує у ній спогади про час заснування цієї ліги у 1943 році і про становлення та перші успіхи і невдачі команди.

У ролях

Посилання 
    (29.08.2022)

Фільми англійською мовою
Фільми-драми США
Спортивні фільми США
Фільми про бейсбол
Спортивні драматичні фільми